Safar peut désigner :

Patronymes 
 Adel Safar (1953-), est un homme politique syrien ;
 Fuad Safar (1911-1978), est un archéologue irakien ;
 Georgette Sultana Esther Safar (?-?), mère du philosophe français Jacques Derrida
 Hélène Bénichou-Safar (?-), historienne, archéologue, épigraphiste et sémitisante française.
 Peter Safar (1924-2003), médecin autrichien ;
 Selem Safar (1987-), joueur argentin de basket-ball
 Szabolcs Sáfár (1974-), footballeur hongrois.

Prénoms 

 Safar Abiev (1950-), homme politique azerbaïdjanais.

Autres 
 Safar,  du calendrier musulman ;
 Grégence de Safar, figure de l'hagiographie byzantine ;
 , village d'Iran situé dans la province du Khouzistan ;
 , quartier d'Égypte situé à Alexandrie ;
 , film indien réalisé par , sorti en 1970 ;
 , film népalais réalisé par Ashish Shrestha, sorti en 2016 ;
 Sarah ha Safar, album musical de Wig A Wag, sorti en 2001.

Étymologie 
 De l'arabe saffâr qui signifie « chaudronnier ».

Notes et références